Лига чемпионов КАФ 2000 — 4-й розыгрыш турнира (36-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей впервые завоевал клуб «Хартс оф Оук» из Ганы.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Скандалы 
Во втором финальном матче руководство «Эсперанса» попросило тунисского судью Мурада Даами вмешаться и убедить судейскую бригаду не останавливать встречу, несмотря на беспорядки на трибунах. Переубедить коллег Даами не сумел, а вскоре и сам был отстранён на год за предпринятые им действия.

Примечания

Ссылки 
RSSSF

2000